Ростани — топоним в России:
 Ростани — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Ростани — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.
 Ростани — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Ростани — деревня в Парфинском районе Новгородской области.
 Ростани — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Ростани — деревня в Порховском районе Псковской области.